

Antropologia
 Mago – persona dotata di poteri magici
 Mago – persona che simula poteri magici per spettacolo
Mago – sacerdote dello zoroastrismo

Geografia
 Fiume Mago – fiume dell'Etiopia, affluente dell'Omo
 Mago National Park – parco nazionale dell'Etiopia meridionale
 Mago – scoglio disabitato della Croazia nel canale della Morlacca, adiacente all'isola di Arbe.

Personaggi
 Mago – personaggio dei fumetti, membro di Ultimate X-Men Marvel Comics
 Mago – personaggio della fiaba Aladino e la lampada meravigliosa

Religione
 Mago – sacerdote del culto di Zoroastro
 Mago – personaggio della tradizione cristiana

Altro
 Mago – classe del gioco di ruolo D&D
 Mago – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Mago – cratere marziano

Pagine correlate 
Il mago